Abdera, ciutat grega de Tràcia
 Abdera, ciutat fenícia de la costa andalusa
 Abdera (mitologia), heroïna de la mitologia grega